«Коньяспор» () — турецкий футбольный клуб из города Конья. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Конья Бюйюкшехир» общей вместимостью более 42 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Турции по футболу, из которого не выбывает с сезона 2013/14. Первоначально цветами клуба были чёрный и белый, но после слияния в 1981 году с клубом «Конья Идманюрду» «Коньяспор» унаследовал его цвета — зелёный и белый. Всего в розыгрышах Суперлиги клуб провёл 22 сезона, наивысшим достижением при этом являются 3-и места в сезонах 2015/16 и 2021/22.

История 
На официальном уровне клуб основан 22 июня 1922 года под первоначальным названием Konya Gençlerbirliği. Как чемпионы региональной футбольной лиги Коньи он участвовал в первом в истории чемпионате Турции по футболу в 1924 году. В 1965 году Konya Gençlerbirliği объединился с клубами «Мерамспор», «Сельчукспор» и «Чиментоспор» и получил нынешнее название «Коньяспор». Были приняты чёрно-белые цвета команды и она начала свой первый сезон во . В 1981 году, после объединения с соперниками из Коньи, клубом Konya İdman Yurdu, новая команда получила название «Коньяспор», а зелёно-белые цвета — от Konya İdman Yurdu. В сезоне 1987/1988 «Коньяспор» стал чемпионом первой лиги Турции, которая в то время носила название второй лиги, и впервые в своей истории перешёл в Суперлигу.

Достижения клуба 
 Суперлига
 Бронзовый призёр (2): 2015/16, 2021/22.

 Первая лига
 Чемпион (2): 1987/88, 2002/03
 Второе место (2): 1984/85, 1986/87

 Вторая лига
 Чемпион: 1970/71

 Кубок Турции
 Победитель: 2016/17

 Суперкубок Турции
 Победитель: 2017

Статистика выступлений с 2002 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Тренеры клуба 

  Ридван Дилмен (Январь 2000 — Апрель 2000)
  Нейяд Бийедич (Апрель 2000 — Октябрь 2000)
  Мустафа Чапаноглу (Ноябрь 2000 — Апрель 2001)
  Зийя Доган (Апрель 2001 — Май 2001)
  Хусейн Хамамчи (Июль 2001 — Май 2002)
  Хюшну Озкара (Август 2002 — Декабрь 2003)
  Мехмет Йилдырым (Декабрь 2003 — Январь 2004)
  Тефтик Лав (Январь 2004 — Апрель 2004)
  Кемаль Оздеш (Апрель 2004 — Май 2004)
  Шакир Озберк (Июль 2004 — Сентябрь 2004)
  Хамза Хамзаоглу (Сентябрь 2004)
  Сафет Сушич (Октябрь 2004 — Май 2005)
  Айкут Коджаман (Август 2005 — Май 2006)
  Нуррулах Саглам (Июнь 2006 — Сентябрь 2007)
  Унал Караман (Сентябрь 2007 — Март 2008)
  Рашит Четинер (Март 2008 — Сентябрь 2008)
  Невзат Динчбудак (Сентябрь 2008)
  Гирай Булак (Сентябрь 2008 — Май 2009)
  Унал Караман (Май 2009)
  Хюшну Озкара (Июль 2009 — Февраль 2010)
  Фуйят Йаман (Февраль 2010 — Март 2010)
  Зийя Доган (Март 2010 — Февраль 2011)
  Йилмаз Вураль (Февраль 2011 — Май 2011)
  Осман Оздемир (Июль 2011 — Май 2012)
  Хюшну Озкара (Июль 2012 — Ноябрь 2012)
  Мухаррем Айдын (Ноябрь 2012)
  Угюр Тютюнекер (Ноябрь 2012 — Декабрь 2013)
  Месут Баккал (Декабрь 2013 — Октябрь 2014)
  Айкут Коджаман (Октябрь 2014 — Июнь 2017)
  Мустафа Акчай (Июнь 2017 — Октябрь 2017)
  Мехмет Оздилек (Октябрь 2017 — Март 2018)
  Серген Ялчин (Март 2018 — Июнь 2018)
  Рыза Чалымбай (Июнь 2018 — Ноябрь 2018)
  Айкут Коджаман (Ноябрь 2018 — Февраль 2020)
  Бюлент Коркмаз (Февраль 2020 — Сентябрь 2020)
  Исмаил Картал (Сентябрь 2020 — Февраль 2021)
  Ильхан Палут (Февраль 2021 — 17 января 2023)
  Александар Станоевич (17 января 2023 — )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Коньяспор»